Ла Чамуска има више значења:

 Ла Чамуска, Ел Чамускадеро (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Чамуска (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику